Праведники народов мира в Австрии — жители Австрии, спасавшие евреев в период Холокоста, которым присвоено почётное звание «Праведник народов мира» израильским Институтом Катастрофы и героизма «Яд ва-Шем». Такие звания присвоены  .

Первым награжденным в 1963 году из австрийских праведников был , фольксдойче из Рэдэуци, спасший десятки евреев в оккупированной немцами Польше.

Особую известность получил Антон Шмид — фельдфебель вермахта, казненный за помощь евреям на оккупированной территории Польши и СССР в 1942 году.


Список

Примечания

См. также 
 Хэ Фэншань

Ссылки 
 

Списки персоналий Австрии